Moeche kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moeche (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Moeche (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar